Михаи́л Нефёдов:
 
 Нефёдов, Михаил Кузьмич (род. 1936) — советский и российский художник.